Amerikanska mästerskapet i bandy 2006/2007 vanns av Sirius Minnesota BK.

Gruppspel

Senast uppdaterad: 9 oktober 2013 kl 02:00 (CEST)
Källa:

Slutspel 
Kvartsfinal
 Mineapolis Bandolier - Minnesota Blades 1-2	
 Sirius Minnesota BK - OBS Bandy Club 4-1	

Semifinal
 Dynamo Duluth - Minnesota Blades 2-3	
 Amur Tigers - Sirius Minnesota BK 4-5	

Final
 Minnesota Blades - Sirius Minnesota BK 3-4	

<small>Senast uppdaterad: 9 oktober 2013 kl 02:00 (CEST)
Källa: [https://web.archive.org/web/20150610201355/http://www.bandysidan.nu/ibdb/cup.php?SlutspelsarID=89&sprak=sve&land=3%5D%3C%2Fsmall>

Bandy i USA
Bandysäsongen 2006/2007
2007 i USA
2006 i USA